Skinheads Against Racial Prejudice, também conhecida como SHARP, é uma organização antirracista formada por skinheads
 Sharp Corporation, empresa japonesa de eletrônica
 C_Sharp, C# linguagem de programação
 F_Sharp, F# linguagem de programação
 J_Sharp, J# linguagem de programação
 P_Sharp, P# linguagem de programação
 Sinônimo de cerquilha

Pessoas 
 Ryan Sharp, automobilista britânico
 Bartolomé Sharp, pirata e corsário Inglês

Botânicos 
 Aaron John Sharp 1904-1997
 C.Sharp, Cathy Sharp fl. 2000
 S.S.Sharp, Seymour Sereno Sharp 1893
 W.M.Sharp, Ward McClintic Sharp 1904-1985

Desambiguação